O Torneio de Abertura da Boa Vista de 2019 foi a temporada recente de Associação Regional de Futebol da Boa Vista (ARFBV), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi oito com seis rodadas.

O campeão do torneio foi a Onze Estrelas Clube de Bofareira e conqustou o segundo e título recente.

O golos totais finalizaram 96.

Clubes
Associação Académica e Operária - Sal Rei
África Show - Rabil
Desportivo Estância Baixo
Juventude do Norte - Norte
Onze Estrelas Clube de Bofareira
Sal-Rei FC - Sal Rei
Sanjoanense - João Galego
Sporting - Sal Rei

Resumo da Temporada
A edição 2019 da Taça de Associação Regional (ou Insular) teve a Onze Estrelas Clube de Bofarreira

Classificação Final

Primeira Divisão

Grupo A

{{Fb cl2 team |p=5|t=Associação Académica e Operária da Boa Vista|w=2|d=4|l=1|gf=12|ga=10}}

EstatísticasMelhor vitória:''': Sanjoanense 0-7 Sporting Boa Vista (14 de dezembro)

Notas

Ligações externas 
Associação Regional da Boavista de Futebol á site de FCF
 

Boa Vista Associacao